Рэб Браун (англ. Robert «Reb» Brown) — американский актёр. Известен по роли Капитана Америки в фильме «Слишком скорая смерть».

Биография и карьера 
Рэб Браун родился 29 апреля 1948 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Учился в Temple City High School, а затем в Университете Южной Калифорнии, где вплоть до 1967 года играл в футбол в качестве защитника. В кино дебютировал в 1973 году. В 1979 году исполнил главные роли в фильмах «Капитан Америка» и его сиквеле. Сразу после выхода второй части Рэб Браун женился на актрисе Сисси Кэмерон. 

В 80-х годах актёр снимался в главных ролях в боевиках «Атака коммандос», «Редкая отвага», «Робот Войны», «Мятеж в космосе» и фильме ужасов «Вой 2». Также, большую известность Браун приобрёл после выхода научно-фантастического боевика «Йор, охотник будущего», который сразу приобрёл статус культового. За главную роль в этом фильме Рэб Браун номинировался на антипремию «Золотая малина» в 1984 году в категории «худшая новая звезда».

Помимо съёмок в боевиках, Браун появлялся в серьёзных драматических фильмах, таких как «Смерть солдата», в котором он сыграл Эдварда Леонского, американского солдата, который во время Второй мировой войны совершил убийство трёх женщин в Австралии и был приговорён к смертной казни. За эту роль он был номинирован на австралийскую премию AACTA.

В конце 1990-х актёр перестал сниматься в кино и на телевидении, кратковременно возвращался к ремеслу в 2012 и 2016 годах , снявшись в фильмах «Night Claws» и «Surge of Power: Revenge of the Sequel», после чего оставил актёрскую карьеру.

Награды и номинации 
Рэб Браун — номинант премии «Золотая малина» 1984-го года за фильм «Йор, охотник будущего». Был номинирован на Премию Австралийской академии кинематографа и телевидения за лучшую мужскую роль за фильм «Смерть солдата».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века